Stibadium (vlindergeslacht)
 Stibadium (Romeins meubel)